Chervet ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Chervet (* 1990), Schweizer Boxer
 Fritz Chervet (1942–2020), Schweizer Boxer
 Léon François Chervet (1839–1900), französischer Bildhauer
 Paul Chervet (1941–2015), Schweizer Boxer